Olga Volkova (actrice) (1939), Russisch actrice
 Olga Volkova (freestyleskiester) (1986), Oekraïense freestyleskiester